Osoby o tym nazwisku:
 Ernest Pohl – polski piłkarz
 Frederik Pohl – amerykański pisarz
 Hertha Pohl – niemiecka pisarka
 Hugo von Pohl – komandor niemieckiej floty
 Inga Pohl – obywatelka Niemiec, żona Bohdana Stiszynskiego, oficera KGB
 Johann Baptist Emanuel Pohl (1782–1834) – austriacki botanik
 Marek Pohl – polski hokeista
 Maria Cäcilie Pohl – niemiecka pisarka
 Oswald Pohl – szef hitlerowskiego WVHA
  – niemiecki uczony, mieszkający obecnie w Szwecji
 Richard Pohl – niemiecki krytyk muzyczny, poeta
 Sabine Bergmann-Pohl – niemiecka działaczka polityczna 
 Tomasz Pohl – literat, poeta, animator kultury
 Walter Pohl – austriacki historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego

Miejscowości:
 Pohl – miejscowość w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Pohl-Göns – dzielnica Butzbach

Inne:
 Proces Pohla – jeden z procesów trybunału wojskowego po zakończeniu II wojny światowej
 POHL - niemiecki koncern z oddziałem POHL Polska na Śląsku, w Siemianowicach Śląskich 
 Heinrich Pohl - szef koncernu POHL w latach 1896-1947
 Christian Pohl - szef koncernu POHL w latach 1947-1974
 Heinrich Robert Pohl - szef koncernu POHL od 1974 roku

Zobacz też 
 Pol
 Pool
 Pöhl